Wiedenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Wiedenhofer (* 1950), deutscher Sozialwissenschaftler und Gewerkschafter
 Josef Wiedenhofer (1873–1924), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Magdalena Wiedenhofer (* 1989), Schweizer Theaterschauspielerin
 Oskar Wiedenhofer (1889–1987), österreichischer Maler
 Sabine Wiedenhofer (* 1974), österreichische Künstlerin
 Siegfried Wiedenhofer (1941–2015), österreichischer Theologe

Siehe auch:

 Wiedenhof
 Wiedenhoferhof